Олимпиада в Токио може да се отнася за:
 XVIII летни олимпийски игри, проведени в Токио през 1964 г.
 XXXII летни олимпийски игри, проведени в Токио през 2020 г.